Greber ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Greber (1896–1966), österreichischer Politiker
 Christian Greber (* 1972), österreichischer Skirennläufer
 Conrad Greber (1601–1667), deutscher evangelischer Theologe
 Erika Greber (1952–2011), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Jakob Greber († 1731), deutscher Komponist
 Jakob Greber (Politiker) (* 1952), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johannes Greber (1874–1944), deutscher Priester und Spiritist
 Marianne Greber (* 1963), österreichische Skilangläuferin 

Siehe auch:
 Gräber
 Graeber
 Gréber